«Дрофа» — російське спеціалізоване видавництво навчальної літератури
 Дрофа — птах родини Дрохвових
 Дрофа — село, район імені Лазо, Хабаровський край, Росія

Див. також 
 База Дрофа
 Дрохва (значення)